Mike Trésor Ndayishimiye (1999), Belgisch-Burundees voetballer
 Youssouf Ndayishimiye (1998), Burundees voetballer